Korba (district), een district van de Indiase staat Chhattisgarh
 Korba (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Korba
 Korba (Estland), een plaats in Estland, gemeente Paide